Neser ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Neser (1883–1965), deutscher Ringer
 Peter Neser (um 1497–nach 1552), deutscher Rechtsprofessor